Ле-Вьё-Бур (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плело. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22386.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 105 км западнее Ренна, в 23 км к юго-западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 787 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 418 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 332 были экономически активными, 86 — неактивными (показатель активности — 79,4 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 332 активных работали 310 человек (168 мужчин и 142 женщины), безработных было 22 (9 мужчин и 13 женщин). Среди 86 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Дольмен Пакью. Исторический памятник с 1966 года
 Доисторическая стела Кербрён. Исторический памятник с 1964 года
 Менгир Порзик (эпоха неолита). Исторический памятник с 1965 года
 Менгир Пон-о-Претр, или Виль-Жюэль (эпоха неолита). Исторический памятник с 1967 года
 Менгир Пакью (эпоха неолита). Исторический памятник с 1965 года
 Христианский менгир Крест Пакью (эпоха неолита). Исторический памятник с 1964 года
 Менгир Бетюдо, или Ботюдо (эпоха неолита). Исторический памятник с 1969 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор